Carmelo Imbriani – calciatore e allenatore italiano
Matteo Renato Imbriani – politico italiano, figlio di Paolo Emilio
Paolo Emilio Imbriani – giurista, politico, poeta e patriota italiano, padre di Matteo Renato e di Vittorio
Vittorio Imbriani – scrittore italiano, figlio di Paolo Emilio